Lincoln Red Imps FC nahm seit 2014 acht Mal am Fußball-Europapokal teil. Er spielte bis dato gegen 20 Vereine aus 12 Ländern. Aus dem Kosovo kamen drei Gegner und aus Dänemark, Luxemburg und Schottland jeweils zwei. In der Saison 2021/22 traten sie in zwei verschiedenen Wettbewerben gegen die Mannschaft von ŠK Slovan Bratislava an.

Europapokalbilanz 

 UEFA Champions League: 7 Teilnahmen
 UEFA Europa League: 5 Teilnahmen
 UEFA Europa Conference League: 2 Teilnahme

Liste (Fußballdaten nach Verein)
Europapokal
Fußball-Europapokal